Lebek ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Lebek (* 1979), deutscher Schauspieler, Schriftsteller, Regisseur und Choreograph
 Gerhard Lebek (1921–2001), deutscher Hochschullehrer für medizinische Mikrobiologie und Hygiene an der Universität Bern
 Johannes Lebek (1901–1985), deutscher Holzschneider und Illustrator 
 Wolfgang Dieter Lebek (* 1938), deutscher Altphilologe

Siehe auch:
 Lebeck
 Lebbeke